Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 1986-1987 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison 

1987-1988
Championnat Espagne Fotball 1987-1988 D1
Championnat Espagne Fotball 1987-1988 D1
Espagne
Espagne